У любви — женское лицо () — мексиканская 760-серийная мелодрама с элементами драмы 1971 года производства телекомпании Telesistema Mexicano. Является первым мексиканским телесериалом с производством свыше 500 серий, начиная с этого сериала появилось название «мексиканская мыльная опера». Первая роль актрисы Анхелики Арагон.

Синопсис 
Телесериал рассказывает о жизни четырёх женщин разных возрастов и социальных классов: Луси Эскала, Вики, Лауры и Матильде. Вики и Луси на протяжении всей истории будут заниматься личными проблемами, а также наслаждаться радостями жизни и крепкой дружбой.

Создатели телесериала

В ролях 
 Сильвия Дербес† - Лаура Вальдес
 Ирма Лосано† - Матильде Суарес
 Иран Йори† - Виктория «Вики» Гальярдо Пиментель
 Луси Гальярдо - Луси Эскала
 Клаудио Обрегон - Пабло Ланда
 Хавьер Марк - Фернандо Угалде
 Хорхе Ортис де Пинедо - Густаво Артиага
 Мария Эухения Риос - Консуэло Суарес
 Рубен Рохо† - Хулио
 Мигель Корсега† - Альберто
 Ольга Бреескин - Милена дель Реал
 Хулиан Пастор† - Эмилио Суарес
 Карлос Камара† - Альфредо Бустаманте
 Ана Лилия Товар - Нерина Суарес
 Магда Альер† - Амелия Ланда
 Глория Летисия Ортис - Берта Вальдес
 Фернандо Мендоса - Дон Мануэль Молнар
 Мария Дуглас - Летисия Гальярдо
 Даниэла Росен - Марта Инес Амескуа
 Эктор Андремар - докторт Диего Соларес
 Карлос Бесерриль - Даниэль Эскала
 Антонио Медельин† - Карлос Гарсия Иглесиас
 Бети Катания - Нора Товар де Гарсия Иглесиас
 Хули Фурлонг - Кристина
 Эстела Чакон† - Лили Молнар/Эстер
 Тере Гробоис - Диана
 Энрике дель Кастильо - адвокат Рестрепо
 Маноло Кальво - доктор Вильяфанле
 Анель - Клаудия
 Гильермо Агилар - Эрнан Гевара
 Антонио Раксель† - сестра Амескуа
 Отто Сирго - Хулио
 Асусена Родригес - Кларисса
 Херардо дель Кастильо - Арнольдо
 Карлос Монден† - Эдуардо
 Хоакин Кордеро† - Эрнесто
 Хорхе дель Кампо - Билли
 Хосефина Эскобедо† - тётя Алькира
 Карлос Альберто Бадиас - доктор Гай
 Альдо Монти - Абель Делакроикс
 Густаво Рохо† - Кристиан
 Оливия Мичель - Дора Неслер
 Берта Мосс† - Лусия
 Рафаэль дель Рио - Сесар
 Лола Тиноко - Мария
 Мария Мартин - Леонила
 Хулио Монтерде† - Отон
 Рауль Мерас
 Карина Дюпре
 Кристина Морено
 Эвита Муньос "Чачита"†
 Октавио Галиндо† - Гильермо
 Вероника Кастро
 Аурора Молина†
 Андреа Котто
 Педро Дамиан - Анибаль
 Анхелика Арагон
 Эдит Гонсалес
 Барбара Хиль† - Сара
 Хильберто Роман - Рейнальдо

Административная группа 
 оригинальный текст: Нене Каскальяр
 адаптация: Эстела Кальдерон, Мануэль Кансеко Норьега
 оператор-постановщик: Хьюго Сервантес
 режиссёр-постановщик: Фернандо Вагнер
 продюсер: Валентин Пимштейн

Ссылки 
 Подробная информация.
 Краткое досье.
 Одна из серий теленовеллы на Youtube.   

Телесериалы Мексики 1971 года
Телесериалы на испанском языке
Драматические телесериалы Мексики
Мелодраматические телесериалы Мексики
Теленовеллы Telesistema Mexicano
Теленовеллы Мексики